Ладонија има више значења:
 Ладонија (Алабама)
 Ладонија (Тексас)